Гай Луци́лий () — имя собственное нескольких древних римлян периода кризиса Республики, происходивших, предположительно, из Пупиниевой трибы:

 Гай Луцилий (ок. 180—120 до н. э.) — крупный латинский поэт-сатирик;
 (Гай Луцилий) Гирр (II—I вв. до н. э.) — легат в армии Марка Антония, чьё имя зафиксировано в одном коринфском документе. Вполне может быть отождествлён с кузеном Гнея Помпея;
 Гай Луцилий Гирр (II—I вв. до н. э.) — предполагаемый отец народного трибуна 53 года до н. э.;
 Гай Луцилий Гирр (ок. 90 — после 48 до н. э.) — троюродный брат Гнея Помпея Магна, плебейский трибун в 53 году до н. э. Являясь трибуном, внёс в сенат предложение наделить Помпея диктаторскими полномочиями, но эта попытка была провалена из-за Цицерона, убедившего некоторых народных трибунов не поддерживать законопроект. После стал эдилом вместе с Марком Целием. В гражданскую войну 49—45 до н. э. — помпеянец, но позже был помилован Цезарем. По окончании войны внесён триумвирами в проскрипционные списки, но сумел бежать к республиканцам на Балканы. Согласно одной из версий, не позднее 51 года до н. э. занимал пост триумвира по уголовным делам.

Примечания